Тип «Импла́кабл»  — серия британских тяжёлых авианосцев периода Второй мировой войны. В некоторых русскоязычных источниках упоминаются под ошибочной транскрипцией «Имплекейбл». Были созданы на основе авианосцев типа «Илластриес», отличаясь от них увеличенными размерами и более мощным авиационным оборудованием для обслуживания более тяжёлых новых самолётов. Два авианосца этого типа были заложены в 1939 году, накануне войны, но их строительство завершилось только к середине 1944 года. По этой причине их участие в войне было ограниченным, но всё же оба корабля успели принять участие в боях, а «Индефатигабл» — и получить повреждения в битве за Окинаву. После войны они были сочтены непригодными для использования с новыми реактивными самолётами из-за низких ангаров, и уже в 1950—1952 годах были переоборудованы в учебные авианосцы, прежде чем быть окончательно снятыми с вооружения в 1954 году.

Представители

Примечания

См. также 
 Список авианосцев ВМС Великобритании

Литература